Порожнюк — фамилия:

 Порожнюк, Александр Николаевич (род. 1947) — советский и украинский скульптор.
 Порожнюк, Елена Алексеевна (род. 1987) — молдавская футболистка.

См. также 
 Непорожний